Арсен — хімічний елемент.
 Арсен, Арсеній — чоловіче особове ім'я.
 Арсен (фільм, 1937) — чорно-білий фільм радянського кінорежисера грузинського походження Михайла Чіаурелі.
 Арсен Люпен — вигаданий персонаж, благородний злодій.
 Арсен (супермаркет) — мережа супермаркетів компанії «Євротек».
 Арсен (Жиронда) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Жиронда.
 «Арсен» — одне з псевдо генерала безпеки УПА Миколи Арсенич-Березовського.